Ірина-Камелія Бегу і Марія Ірігоєн були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі проти пари Їсалін Бонавентюре і Ребекка Петерсон знялися за рахунку 3–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Rio Open, жінки, парний розряд
2015, жінки, парний розряд